Феокти́ст Алексе́евич Березо́вский (1877—1952) — русский советский прозаик, революционер, партийный деятель. Член РСДРП с 1904 года.

Биография 
Его отец — солдат, погиб на русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Феоктист Березовский был рабочим на фабрике, в типографии, руководил церковным хором. С 1904 года — член социал-демократической партии; в 1905 году был председателем Зиминского стачкома. В 1918 году — подпольщик, партработник в Сибири; в 1922 году принял участие в учреждении журнала «Сибирские огни».

В 1924 году переселился в Москву и с тех пор занимался только литературной работой. В 1927 году принял участие в коллективном романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк».

С 1934 года был постоянным председателем Ревизионной комиссии СП СССР. С начала 1930-х почти не писал.

Скончался в 1952 году. Похоронен на  в Москве (уч. 10).

В августе 2012 года на бульваре Мартынова в Омске был установлен памятный (закладной) камень Феоктисту Березовскому.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (17.01.1947)

Библиография 

 Коммуна «Красный Октябрь». Очерк Как сибирские крестьяне перестраивают хозяйство и жизнь. — : Гос. изд-во, 1924 
 Мать: Повесть о вчерашнем. — М.: Мол. гвардия, 1925 (изд.2-е — 1925; изд 3-е — 1926. — М. «Гудок», 1926.) 
 Во рву (рассказ). — М.: Гос. изд-во, 1925
 В степных просторах (роман, ч.1). — М: ГИЗ, 1925
 Таежные застрельщики. Очерки революционной борьбы 1905 года. — Л.: «Прибой», 1926
 Страна варначья (рассказы). — М. «Огонёк», 1926
 Варвара. Рассказ. — М.: Гос. изд-во, 1926
 Бабьи тропы. Роман. — М., ЗИФ, 1928. 
 Собрание сочинений. В 3-х т. — Москва; Ленинград, 1928
 Eine Mutter. — Berlin: Internationaler Arbeiter-Verl., [1931] 
 Алая земля. Рассказы. — М.: Моск. т-во писателей, [1933]
 Стрелочник Гранкин [Рассказ]. — М.: изд-во и тип. Журн.-газ. объединения, 1934

Примечания

Источники 
 
 Куклина Е. А. Феоктист Алексеевич Березовский : [Послесловие] // Березовский Ф. А. Бабьи тропы: Роман, рассказы, очерки. — Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1986. — С. 603—615. — (Литературные памятники Сибири).
 Русакова А. Ф. Березовский // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962. — Т. 1: Аарне — Гаврилов. — Стб. 558—559.

Рекомендуемая литература 
 Солдат и певец революции Ф. А. Березовский, 1877—1952: Жизнь в письмах, дневниках, воспоминаниях, документах / [Предисл. Г. Орлова]. — Омск: Кн. изд-во, 1987

Ссылки 
 Феоктист Березовский. К истории современных литературных нравов (Письмо в редакцию)
 Сибирский писатель Феоктист Березовский

Члены РСДРП
Члены КПСС
Писатели-соцреалисты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века